Detta är en lista över koder i ISO 3166-2-standarden som gäller för Italiens 110 provinser.

Provinser

Se även 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1

Referenser

Externa länkar 
 Italiens provinser, Statoids.com

IT
Provinser i Italien